Пионе́рский переу́лок — переулок в историческом районе Ямгурчев в центральной части Астрахани. Начинчается от Красной Набережной реки Кутум и идёт с юго-востока на северо-запад параллельно улице Огарёва и Свирскому переулку, пересекает Грозненскую улицу и заканчивается у улицы Фадеева.

Переулок преимущественно застроен малоэтажными зданиями дореволюционного периода постройки, среди них имеются памятники архитектуры.

История 

До революции переулок назывался Безымянным. Это название не было уникальным — такие переулки были и в других частях города, поэтому часто делалось уточнение — Безымянный переулок в Ямгурчеве. Постановлением Междуведомственной комиссии от 14 октября 1924 года переулок был переименован и получил своё современное название — Пионерский .

Застройка 

 дом 18/12 —  Здание Михаило-Архангельского приюта для бедных в память А. А. Газенкампф, Астраханского благотворительного общества (конец XIX в.)

Транспорт 
По Пионерскому переулку движения общественного транспорта нет, ближайшая остановка маршрутных такси — автостанция «Большие Исады».

Примечания 

Улицы Астрахани